Polipo – in medicina, una neoformazione mucosa
 Polipo – in zoologia, uno stadio vitale, temporaneo o permanente, dei Celenterati
 Polipo – variante comune di "polpo" per indicare il polpo marino commestibile

Altri progetti